Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1980 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1980. Tytuł zdobył Bo Petersen.

Finał 
 Fjelsted, 17 sierpnia 1980

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1980
1980 w sporcie żużlowym
1980 w Danii